KR steht als Abkürzung für:
 Karlsruher Rundschau, ehemalige Wochenzeitung
 Kick Returner, Position im American und Canadian Football
 Kieler Rundschau, ehemalige Wochenzeitung
 Knattspyrnufélag Reykjavíkur, isländischer Sportverein, siehe KR Reykjavík
 Knights of Rizal, einziger staatlicher Ritterorden der Philippinen
 Kommerzienrat bzw. Kommerzialrat
 Kommunisten Russlands, kommunistische Partei in Russland
 Konferenzraum
 Konkan Railway, Eisenbahnstrecke in Indien, siehe Konkanstrecke
 Konrektor
 Kreisrat, Mitglied einer kommunalen Vertretung, siehe Kreistag
 Kriegsnotmeldung
 Kriminalrat
 Remscheid Hauptbahnhof nach DS 100
 Südkorea nach dem Ländercode der ISO 3166-2

KR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Kruja (auslaufend)
 Deutschland: kreisfreie Stadt Krefeld
 Großbritannien: Northampton
 Italien: Provinz Crotone
 Kroatien: Krapina
 Norwegen: Drammen in der Provinz Viken
 Österreich: Bezirk Krems
 Polen: kreisfreie Stadt Kraków
 Slowenien: Kranj, deutsch: Krainburg
 Tschechien: Okres Karlovy Vary, deutsch: Karlsbad (auslaufend)

K+R, K&R, K + R oder K & R steht für:
 Kiss and ride, Verknüpfungsprinzip in der Verkehrsplanung

Kr steht für:
 Kreuzer (Münze), Münze, die im süddeutschen Raum, in Österreich und in der Schweiz verbreitet war
 Kreuzung (Bahn)
 Krypton, chemisches Element

Kr. steht für:
 Kreis, in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein übliche Bezeichnung für einen Landkreis

kr bzw. .kr steht für:
 Dänische Krone, Währung
 Estnische Krone, Währung
 Isländische Krone, Währung
 Kanuri (Sprache), Sprachencode nach ISO 639
 Schwedische Krone, Währung
 .kr, die Top-Level-Domain von Südkorea

Abkürzung